Alarie ist der Familienname folgender Personen:

 Donald Alarie (geb. 1945), kanadischer Autor, Dichter und Lehrer
 Pierrette Alarie (1921–2011), kanadische Opernsängerin (Sopran)